

Населені пункти та їхні частини
 Любно — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Любно — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Любно — осада в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки